Das Tolly Cobbold Classic 1983 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 1981/82. Das Einladungsturnier wurde vom 21. bis 23. Februar ausgetragen. Zum fünften Mal war der Corn Exchange in Ipswich der Veranstaltungsort des Turniers.

Titelverteidiger war Steve Davis. Er erreichte erneut das Finale und traf diesmal auf Terry Griffiths. Mit 7:5 besiegte er den Waliser und gewann zum zweiten Mal das Turnier. Wie im Vorjahr war es wieder der fünfte Titel der Saison für Davis.

Preisgeld 
Fast doppelt so viel Geld gab es in diesem Jahr zu gewinnen wie 1982, um 6.500 £ wuchs der Preistopf. 250 £ bzw. 500 £ bekamen die Verlierer der ersten beiden Runden mehr. Die Prämie für den Zweiten verdoppelte sich, der Sieger bekam sogar das Eineinhalbfache.

Finalrunde 
Das höhere Preisgeld lockte auch mehr Topprofis nach Ipswich. Alle 8 Teilnehmer gehörten den Top 16 der Weltrangliste an, die Nummer 1 Ray Reardon und Weltmeister Alex Higgins traten bei dem Turnier an. Über drei Runden ging das Ausscheidungsturnier, bis der Sieger feststand.

Finale

Century-Breaks 
Nur ein einziges dreistelliges Break gab es im Turnier. Steve Davis erzielte im Halbfinale einmal genau 100 Punkte am Stück.

Quellen 

Snookerveranstaltung 1983
1983